Isiah Koech – mezzofondista keniota
 Paul Kipsiele Koech – siepista e mezzofondista keniota
 Paul Koech – mezzofondista e maratoneta keniota
 Peter Koech – ex siepista, mezzofondista e maratoneta keniota